A Brasileira (« La Brésilienne ») est le nom de plusieurs cafés créés au début du  par Adrian Teles.

Il y a quatre cafés A Brasileira au Portugal :
 A Brasileira (Porto) en 1903
 A Brasileira (Lisbonne) en 1905
 A Brasileira (Braga) en 1907 
 A Brasileira (Coimbra) en 1928.

Café au Portugal